L'Homme de cendres peut désigner :
 L'Homme de cendres, une pièce du dramaturge français André Obey, créée en 1949 à la Comédie-Française ;
 L'Homme de cendres (), un film tunisien de Nouri Bouzid sorti en 1986 ;
 L'Homme de cendres, un roman de Christiane Baroche de 2001.